Superpuchar – prestiżowy turniej w piłce ręcznej mężczyzn z udziałem medalistów olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Rozgrywany jest w Niemczech od 1979 roku.

Medaliści Superpucharu

Klasyfikacja medalowa 

Finał Turnieju w Niemczech 2007
 Polska  27:26  Szwecja 

Finał Turnieju w Niemczech 2013
 Niemcy 24:23 Polska 

Rozgrywki w piłce ręcznej